Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

États-Unis 
32e régiment d'infanterie (États-Unis)

France 
32e régiment d'infanterie (France) (32e régiment d'infanterie de ligne)
32e régiment d'infanterie légère
32e régiment d'infanterie de marche
32e régiment d'infanterie coloniale
32e régiment d'infanterie territoriale
32e régiment de tirailleurs tunisiens
32e régiment du génie

32e régiment d'artillerie
32e régiment d'artillerie de campagne

32e régiment de dragons

Royaume de Prusse 
 d'infanterie ( d'infanterie thuringeois)